Chala může být:
 Chala – židovský chléb
 Chala (ekologie) – vertikální agroekologická zóna v Andách